Papenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm K. Papenhoff (1918–1979), deutscher Journalist